Па́нчев (), ) — болгарське і македонське прізвище.

 Дарко Панчев (* 1965) — македонський футболіст
 Стойчо Панчев (* 1933) — болгарський метеоролог, математик і фізик

Болгарські прізвища
Македонські прізвища